Николай Левченко:
 Левченко, Николай Александрович (род. 1979) — украинский политик и государственный деятель.
 Левченко, Николай Иванович (1913—1991) — советский партийный деятель, организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Левченко, Николай Иванович (1894—1938) — советский хозяйственный деятель, управляющий угольного треста «Сталинуголь».